Shanghai Rolex Masters 2013 — профессиональный теннисный турнир, в 5-й раз проводившийся в Шанхае, Китай на открытых кортах с покрытием типа хард. Турнир имеет категорию ATP 1000.

Соревнования были проведены с 6 по 13 октября 2013 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Новак Джокович
 Парный турнир —  Леандер Паес /  Радек Штепанек.

Соревнования

Одиночный турнир 

 Новак Джокович обыграл  Хуана Мартина дель Потро со счётом 6-1, 3-6, 7-6(3).
 Джокович выигрывает 5й титул в сезоне и 39й за карьеру в основном туре ассоциации. Он защитил свой прошлогодний титул.
 дель Потро уступил все три своих финала на соревнованиях серии Masters.

Парный турнир 

 Иван Додиг /  Марсело Мело обыграли  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро со счётом 7-6(2), 6-7(6), [10-2].
 Додиг выигрывает дебютный парный титул в основном туре ассоциации.
 Мело выигрывает 2й парный титул в сезоне и 12й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Shanghai ATP Masters 1000
 Мировой тур ATP 2013
 Мировой тур ATP Мастерс 1000
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Китай
Октябрь 2013 года
2013